Bundestagswahlkreis Stadt Hannover steht für folgende Bundestagswahlkreise in Niedersachsen:

 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover I
 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover II

Siehe auch:
 Bundestagswahlkreis Hannover-Land (Begriffsklärung)